Vyssjaja chokkejnaja liga 2014/2015 var den femte säsongen av den ryska ishockeyserien Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL). Seriespelet vanns av Saryarqa Qaraghandy och slutspelet (Bratina Cup) vanns av Toros Neftekamsk efter finalseger mot Izjstal Izjevsk. Totalt 24 lag deltog i serien som spelades som en rak serie, där varje lag spelade 52 omgångar och de 16 främsta gick vidare till slutspel.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Kristall Saratov, Lada Toljatti och Titan Klin lämnat serien och Bars Kazan tillkommit. HK VMF hade bytt namn till SKA Karelia. Totalt deltog 24 lag.

Poängtabell

Hela ligan

Bratina Cup
De sexton främsta lagen i seriespelet gick vidare till slutspel om Bratina Cup. Mötena spelades i bäst av sju matcher. Cupen vanns av det basjkiriska laget Toros Neftekamsk.

Källor

Se även
Kontinental Hockey League 2014/2015

2015 i Ryssland
2014 i Ryssland
2015 i Kazakstan
2014 i Kazakstan
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga